Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1998./99.

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad

3. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NK Josipdol

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigprja - konačna ljestvica 
 Glas Podravine i Prigprja - sastav liga

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina - Moslovačka liga 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvoei: 
 Vinkovački list

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 NL Hvar 
 nogomet.com, ljestvca 
 nogomet.com, rezultatska križaljka  
 nogomet.com, rezultati  
 nogomet.com, vijesti

Varaždinska županija

2. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju

Poveznice 
 1. HNL 1998./99.
 2. HNL 1998./99.
 3. HNL 1998./99.
 4. rang HNL-a 1998./99.
 5. rang HNL-a 1998./99.
 7. rang HNL-a 1998./99.
 Hrvatski nogometni kup 1998./99.

Izvori 
 
 

1998-99
 6